Загубье — название населённых пунктов в России:

 Загубье — деревня в Толвуйском сельском поселении Медвежьегорского района Карелии.
 Загубье — деревня в Чёбинском сельском поселении Медвежьегорского района Карелии.
 Загубье — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Загубье — деревня в Окуловском районе Новгородской области.